Либу — многозначное слово.
 Либу — древние ливийцы.
 Либу (эрхуа) — 19 иероглифический ключ.
 Либу (ухуа) — 117 иероглифический ключ.
 Либу (цихуа) — 166 иероглифический ключ.